

Persone
 Aya Sugimoto (1968) – attrice, cantante, modella, ballerina e scrittrice di romanzi erotici giapponese
 Hiroshi Sugimoto (1948) – fotografo e artista giapponese
 Keita Sugimoto (1982) – calciatore giapponese, di ruolo attaccante
 Ken'yū Sugimoto (1992) – calciatore giapponese, di ruolo attaccante
 Kosuke Sugimoto (1994) – sciatore freestyle giapponese
 Masao Sugimoto (1967) – ex calciatore giapponese, di ruolo centrocampista
 Mika Sugimoto (1984) – judoka giapponese
 Miki Sugimoto (1953) – attrice e modella giapponese
 Sayuri Sugimoto (1996) – ginnasta giapponese
 Shigeo Sugimoto (1926-2002) – calciatore giapponese, di ruolo centrocampista
 Takafumi Sugimoto, noto anche con lo pseudonimo di Sanma Akashiya (1955) – comico, conduttore televisivo e attore giapponese
 Tarō Sugimoto (1996) – calciatore giapponese
 Tetta Sugimoto (1965) – attore giapponese

Altro
 Sugimoto-dera – tempio buddista a Kamakura, nella prefettura di Kanagawa, in Giappone